Osoby
 Johann Gottlob Nathusius (1760-1835) – przemysłowiec (m. i. porcelana) i właściciel dużych posiadłości ziemskich Magdeburga i okolic (Niemcy)
 Johanne Philippine Nathusius (1828-1885) – założycielką Fundacji Elżbiety (Elisabethstift), późniejszych Zakładów Neinstedt (Niemcy)
 Suzanna von Nathusius (ur. 2000) – polska aktorka dziecięca pochodzenia niemieckiego

Firma
 Nathusius Investments – wydawnictwo (m. i. Forum Mleczarskie)

Przypisy